«Ингуле́ц» () — украинский футбольный клуб из посёлка Петрово Кировоградской области. Основан в 2013 году под названием «Агрофирма Пятихатская» () и изначально представлял посёлок Владимировка. В 2019 году клуб стал первым в истории украинского футбола, который вышел в финал Кубка Украины из второго по силе дивизиона. С сезона 2020/21 выступает в Премьер-лиге.

Названия клуба 
 2013—2015: «Агрофирма Пятихатская»
 2015—: «Ингулец»

История 
Клуб был основан в 2013 году под названием «Агрофирма Пятихатская», поскольку спонсором команды является ООО «Агрофирма-Пятихатская» — одно из крупнейших аграрных предприятий Кировоградской области, а президентом клуба президент данного ООО . В первом же сезоне команда стала серебряным призёром чемпионата Кировоградской области.

В 2014 году закончилось строительство стадиона в Петрово, а также строительство двух искусственных полей в посёлке Владимировка, где расположен главный офис ФК «Агрофирма Пятихатская». Помимо этого, президент клуба Александр Поворознюк инициировал создание детских футбольных команд в каждом населённом пункте Петровского района. В феврале 2015 года клуб был переименован в «Ингулец».

В сезоне 2015/16 команда начала профессиональные выступления во Второй лиге Украины. Летне-осеннюю часть своего первого профессионального турнира «Ингулец» завершил на 5-м месте в таблице, после чего, 1 ноября в отставку вместе со штабом подал главный тренер команды Виктор Богатырь. В итоге в том сезоне команда заняла 3-е место в первенстве, благодаря чему получила право на переход в Первую лигу.

В 2019 году клуб стал первым в истории украинского футбола, который вышел в финал кубка Украины из второго дивизиона.

По итогам сезона 2019/20 занял третье место в Первой лиге и завоевал право выступать в УПЛ. Лучшим бомбардиром команды в сезоне стал Ника Сичинава(17 голов), также был признан лучшим игроком сезона в Первой лиге. Сергей Лавриненко был признан лучшим тренером сезона.

Дебют «Ингульца» в Премьер Лиге состоялся 23 августа 2020 года матчем против «Днепр-1» на «Днепр-Арена», матч завершился ничьей 1:1.

Достижения 
 Профессиональный уровень
Кубок Украины:
 Финалист: 2018/19
Первая лига Украины:
 Бронзовый призёр: 2019/20
Вторая лига Украины:
 Бронзовый призёр: 2015/16

 Любительский уровень
 Обладатель Любительского Кубка Украины: 2014
 Серебряный призёр Любительского чемпионата Украины: 2014
 Чемпион Кировоградской области: 2014
 Серебряный призёр чемпионата Кировоградской области: 2013
 Обладатель Кубка Кировоградской области: 2014

Технические спонсоры

Стадион 
Стадион «Ингулец» открыт летом 2014 года. Первым официальным матчем на нём стал поединок «Ингульца» с клубом «Арсенал» (Киев), состоявшийся 13 июля 2014 в рамках предварительного этапа Кубка Украины среди любительских команд. На территории стадиона расположен административный корпус, на первом этаже которого находятся раздевалки для хозяев и гостей, комната для арбитров, а на втором — VIP-ложа, конференц-зал, комнаты для диктора и видеооператора. Стадион оснащён современной системой полива футбольного поля. Трибуны вмещают 1720 зрителей, имеется информационное табло размером 4 на 2 метра. В связи с несоответствием петровского стадиона требованиям УАФ, после выхода в УПЛ команда проводит матчи в Кропивницком, на стадионе «Звезда»

Текущий состав 
:

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Сергей Ковалец
 Тренер: Младен Бартулович
 Тренер: Владислав Лупашко
 Тренер: Богдан Шуст
 Тренер юношеской команды: Юрий Мансуров

«Ингулец-2» 
После получения клубом профессионального статуса в любительских соревнованиях продолжила выступления команда «Ингулец-2».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Ингулец»
Ингулец
Петрово